Le Heredia Jaguares de Peten (appelé Club Deportivo Heredia jusqu'en 2008) est un club de football guatémaltèque fondé en 1958 et basé à San José.

Depuis 2008, le club est basé à San José dans le département du Petén après avoir déménagé de Morales en raison de faibles assistances et a également changé de nom.

Historique 
 1958 : fondation du club sous le nom de Deportivo Heredia
 2008 : le CD Heredia évolue à San José au stade Julián-Tesucún
 2013 : le CD Heredia se qualifie pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2013-2014

Saison par saison 

Club de football au Guatemala
Club de football fondé en 1958
Département du Petén